Собінов — російське прізвище.
 Собінов Леонід Віталійович (1872—1934) — російський співак, ліричний тенор. Один з найвидатніших російських тенорів.
 Собінов Рем Борисович (нар. 1931) — російський звукорежисер.